Дмитро Турсунов і Андрій Рубльов були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Турсунов того року не брав участі, а Рубльов грав у парі з Данилом Медведєвимі у півфіналі їх перемогли Юліан Ноул та Юрген Мельцер.

У фіналі Хуан Себастьян Кабаль і Роберт Фара перемогли Ноула і Мельцера з рахунком 7–5, 4–6, [10–5].

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

2016
Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд